Invertigo (achtbaanmodel), een achtbaanmodel
 Invertigo (Kings Island), een achtbaan in Kings Island van bovengenoemd type
 Stinger (attractie), tot eind 2010 in California's Great America onder de naam Invertigo
 Invertigo (band), een Australische popgroep